Шумейкер — прізвище.

Відомі носії:
 Шумейкер Керолін (1929–2021) — американська астроном, відкривач астероїдів та комет.
 Шумейкер Юджин (1928–1997) — американський вчений-геолог, планетолог.